

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 21
 Spoorlijn 21A
 Spoorlijn 21B
 Spoorlijn 21C
 Spoorlijn 21D

Tram
 Tramlijn 21 (Amsterdam)
 Tramlijn 21 (Haaglanden)
 Tramlijn 21 (Rotterdam)
 Tramlijn 21 (Stockholm)

Bus
 Buslijn 21 (Amsterdam), een buslijn in Amsterdam, met als route Centraal Station - Geuzenveld
 Buslijn 21 (Haaglanden), een buslijn in de regio Haaglanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland

Overig
 21cm-lijn, een emissielijn van waterstof